Jan Popiel – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Poul Popiel – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Stefan Popiel – calciatore polacco